Herbert Paschen ist der Name folgender Personen:

* Herbert Paschen (Ökonom) (* 1933), deutscher Ökonom, Systemforscher und Hochschullehrer
 Herbert Paschen (Politiker) (* 1935), deutscher Politiker (CDU), MdL Schleswig-Holstein